«Михаил Строгов» — экранизации одноимённого романа Жюля Верна.

Полнометражные фильмы 
 1910 Михаил Строгов (фильм, 1910) режиссёр — Джеймс Сирл Доули (J. Searle Dawley).
 1914 Михаил Строгов (фильм, 1914) режиссёр — Ллойд Б. Карлтон (Lloyd B. Carleton).
 1914 Михаил Строгов (фильм, 1914) режиссёр — Жак де Баронцелли (Jacques de Baroncelli).
 1926 Михаил Строгов (фильм, 1926) режиссёр — Виктор Туржанский (Viktor Tourjansky).
 1936 Курьер Царя (фильм, 1936) Der Kurier des Zaren режиссёр — Рихард Эйхберг (Richard Eichberg).
 1937 Солдат и Леди (фильм, 1937) The Soldier and the Lady режиссёр — Джордж Николс (George Nichols Jr.).
 1956 Михаил Строгов (фильм, 1956) Michel Strogoff режиссёр — Кармине Галлоне (Carmine Gallone).
 1961 Триумф Михаила Строгова (1961) Le Triomphe de Michel Strogoff режиссёр — Виктор Туржанский (Viktor Tourjansky).
 1970 Михаил Строгов, курьер царя (фильм, 1970) Der Kurier des Zaren режиссёр — Эрипрандо Висконти (Eriprando Visconti).
 1999 Михаил Строгов, курьер царя (фильм, 1999) Michele Strogoff — il corriere dello zar (в России показывался под именем «Эмиссар царя») режиссёр — Фабрицио Коста (Fabrizio Costa)

Телесериалы 
 1955 Михаил Строгов (фильм, 1955) Miguel Strogof .
 1975 Михаил Строгов (фильм, 1975) Michel Strogoff Франко-австро-швейцаро-германо-венгро-итало-бельгийская постановка, режиссёр — Жан-Пьер Декорт (Jean-Pierre Decourt) (7 серий)

Мультфильмы 
 1997 Михаил Строгов (мультфильм, 1997) Michel Strogoff режиссёр — Бруно-Рене Ханчез (Bruno-René Hunchez).
 2004 Невероятные приключения Михаила Строгова (мультфильм, 2004) Les Aventures extraordinaires de Michel Strogoff режиссёр — Бруно-Рене Ханчез (Bruno-René Hunchez).